Estònia (Eesti), estat del Nord d'Europa.
 Estonià (eesti keel), llengües uraliana parlada per 1 milió d'estonians.